turbina, forgó erőgép, mely áramló közeg energiáját hasznos mechanikai munkává alakítja
 Turbina, 1941-es csehszlovák film, amit Otakar Vávra rendezett
 Turbina, növénynemzetség a szulákfélék (Convolvulaceae) családjában
 Turbina, időszakos magyar lap